Быстри́цкая — русская и польская фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Быстрицкая, Галина Альбертовна (род. 1961) — российская художница.
 Быстрицкая, Элина Авраамовна (1928—2019) — советская и российская актриса.
 Быстрицкая, Юлия Анатольевна (род. 1968) — российская журналистка и телеведущая, медиаменеджер.